«Hard to Love» — песня американского кантри-певца Ли Брайса, вышедшая 14 мая 2011 года в качестве 2-го сингла с его второго студийного альбома Hard 2 Love (2011).
Песня получила положительные отзывы, первое место в кантри-чарте Country Airplay и платиновые сертификации в Канаде и США.

История 
Композиция, в целом, была одобрительно встречена музыкальными экспертами и обозревателями.
Билли Дьюкс из Taste of Country дал этой песне три с половиной звезды из пяти. Эшли Кук of Roughstock дал песне четыре звезды из пяти, написав, что «хотя Брайс и не написал сам эту песню, он проделал большую работу по поиску того, что соответствует его звучанию и его стилю».

Музыкальное видео 
Официальное музыкальное видео вышло в апреле 2012 года, режиссёр Eric Welch

Чарты и сертификации

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
  (более 40 млн просмотров)

Кантри-баллады
Песни Ли Брайса
Синглы, сертифицированные Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Синглы, возглавлявшие Billboard Country Airplay